Jovana Miljanović (Beograd, 1990) srpska je preduzetnica.

Život i obrazovanje 
Rođena je 21. januara 1990. godine i odrasla u Beogradu. Završila je OŠ „Jovan Dučić” kao vukovac, zatim Devetu beogradsku gimnaziju i nakon druge godine Fakulteta organizacionih nauka dobila je punu stipendiju (UGRAD) da studije nastavi na -{Montclair State University Biznis}- školi. Tokom studija paralelno je radila prakse za američke kompanije -{VEVO}- i -{Estro Communications}- iz oblasti marketinga i prodaje. Nakon povratka u Beograd završila je osnovne studje iz komunikologije na Fakultetu za medije i komunikacije i master iz ekonomije na Fakultetu za menadžment.

Trenutno sa suprugom živi i radi u Beogradu.

Profesionalna karijera 
Nakon studija u Americi posao je vodio na Kipar, London, Dubai i Abu Dabi. Blog je započela 2011. godine da podeli svoje iskustvo dobijanja pune stipendije i studija u Americi, znanje iz oblasti marketinga i prodaje i ljubav prema putovanjima. Putem bloga sarađuje sa turističkim organizacijama i nacionalnim avio kompanijama Tajlanda, Crne Gore, Austrije, Islanda, Izraela, Abu Dabija i Dubaija i putuje besplatno po svetu prenoseći priče sa tih putovanja na svom tadašnjem blogu. Osvojila je -{Austrian Airlines Global Blogger Challenge}-, -{Wow Air Iceland Challenge}- i -{Thai Air Global challenge}-.

Od 2016. godine osniva radionicu Od Hobija do posla za žene iz Ex Yu regiona koje žele da svoj hobi pretvore u posao koju držala do juna 2019. godine kada lansira onlajn kurs i digitalnu knjigu Biznis po tvojoj meri koji pomažu ženama da kreiraju vremensku i finansijsku slobodu kakvu zaslužuju. U 2020. godini kreira membership program Život po tvojoj meri gde sa preko 300 žena radi na ključnim veštinama koje su neophodne za uspešno kreiranje života i biznisa po svojoj meri. Radionicu Od hobija do posla držala je u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Zagrebu, Skoplju, Sarajevu i Njujorku za preko 1000 žena uživo, a onlajn kurs trenutno broji 700 polaznica.

U aprilu 2013. godine dobija nagradu grada Beograda za pomoć u organizaciji događaja ŠUND (šta umetnost nudi društvu). U novembru 2015. godine predstavlja Srbiju na -{Telenor Youth Forumu}- u Oslu. Od 2016. godine radi kao govornik na konferencijama u Ex Yu regionu: E turizam, -{Cosmo Millenials Forum}-, -{Freelance fest}-, -{Career Boster Osijek}-, Blogomanija Maribor, -{Conventa Slovenija}-, -{NetWork}- Podgorica, -{Net Nomadi}-, -{Finiz}- i paralelno uređuje -{lifestyle}- rubrike u srpskom izdanju magazina Cosmopolitan. Izabrana je za -{Coca Cola Blogger Network Adria}- blogera i ambasadora Spark.Me konferncije u Crnoj Gori.

Izvori

Spoljašnje veze 
 Zvanična Internet prezentacija
 
 

Рођени 1990.
Предузетници из Београда
Српски предузетници
Блогери